Die Wrocław Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 16. Februar bis 22. Februar 2015 in Breslau stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 107 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Breslau